Обносов — фамилия; имеет женскую форму Обносова.
 Обносов, Борис Викторович (род. 1953) — математик и инженер-механик по летательным аппаратам, доктор технических наук.
 Обносов, Пётр Степанович (1905—1983) — советский государственный и политический деятель, 1-й секретарь Ленинабадского областного комитета КП(б) Таджикистана.